Axel Kolle – calciatore norvegese, centrocampista
 Helmut Kolle – pittore tedesco
 Knut Kolle – ex calciatore norvegese, difensore
 Jack Kolle – calciatore indonesiano, difensore